Tom Bayley ist der Name folgender Personen:

* Tom Bayley (Fußballspieler, 1869) (Joseph Thomas Bayley; 1869–1914), englischer Fußballspieler
 Tom Bayley (Fußballspieler, 1921) (Thomas Kenneth Bayley; 1921–1996), englischer Fußballspieler